Il termine dichiarazione Balfour viene applicato a due importanti dichiarazioni di politica estera del Regno Unito, associate allo statista conservatore ed ex primo ministro Arthur Balfour. 

La prima e più nota è la dichiarazione Balfour del 1917: Una lettera ufficiale del Foreign Office britannico guidato da Arthur Balfour (dal dicembre 1916 all'ottobre 1919), indirizzata a Lord Walter Rothschild, che veniva visto come rappresentante del popolo ebraico. La lettera dichiarava che il governo britannico "vede(va) con favore la creazione in Palestina di una nazione per il popolo ebraico".
La seconda dichiarazione Balfour del 1926, riconosceva i dominion autogovernati dell'Impero britannico come stati pienamente autonomi.

Pagine correlate
Balfour